Huta Gurgur (Sianjur Mula Mula), een plaats in Indonesië
Huta Gurgur (Dolok Sanggul), een plaats in Indonesië